Arteni Lerr är ett berg i Armenien. Det ligger i den västra delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Jerevan. Toppen på Arteni Lerr är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Arteni Lerr är kuperad åt sydost, men åt nordväst är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer öster om Arteni Lerr. Närmaste större samhälle är Talin,  kilometer öster om Arteni Lerr.

Trakten runt Arteni Lerr består i huvudsak av gräsmarker. Runt Arteni Lerr är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Aragatsotn
Berg i Armenien 2000 meter över havet eller högre